И́вдельская улица — наименование улиц в различных городах России, производное от наименования города Ивделя.

 Ивдельская улица — улица в Краснодаре.
 Ивдельская улица — улица в Краснотурьинске.
 Ивдельская улица — улица в Перми.